Fiat 525 — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1928 по 1931 год.

525 модель была более крупной по сравнению с предшествовавшей ей моделью Fiat 512. 
После первого года производства модель была модифицирована и получила название 525N. 

Существовал и спортивный вариант — 525 SS — с более мощным двигателем и укороченным шасси.

Всего выпущено 4400 автомобилей.

Двигатели

Литература 
Fred Steiningen Fiat Personenwagen, 1994. ISBN 3-923448-37-6

Ссылки 

525